SRU kan avse:

 Standardiserat Räkenskapsutdrag, en blankett i företagens deklaration. SRU-koder används också i bland annat BAS-kontoplan.
 Skotska rugbylandslaget (Scottish Rugby Union)
 Search/Retrieve via URL
 Svensk Radioutveckling, ett företag i Stampen AB som tillsammans med SBS Radio förfogar över vissa av Mix Megapols radiokoncessioner.